Geas Pallavolo,  società di pallavolo femminile
 Geas Basket,  società di pallacanestro femminile
 Geas (società), società polisportiva